Куп УЕФА 1972/73. је друга сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 12. септембра 1972. и завршило се финалним двомечом одиграним 10. и 23. маја 1973.

Учествовала су 64 клуба. Због политичких разлога ове сезоне није било представника Албаније, као и Северне Ирске због озбиљних међуверских сукоба.

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 12. до 20. септембра, а реванш утакмице од 26. септембра до 4. октобра 1972.

|}
1 Видовре се пласирало у друго коло пошто се Хелсинки повукао из такмичења.

Друго коло 
Прве утакмице су игране 24/25. октобра, а реванш утакмице од 1. до 8. новембра 1972.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 28/29. новембра, а реванш утакмице 13. децембра 1972.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 6/7. марта, а реванш утакмице 20/21. марта 1973.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 10/11. априла, а реванш утакмице 25. априла 1973.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1972/73.
 Куп победника купова 1972/73.

Референце

Спољашње везе 
 Сезона 1972/73. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Фудбал у 1972.
Фудбал у 1973.